Яков Хитрово:
 Хитрово, Яков Лукич (1700—1771) — действительный тайный советник, сенатор.
 Хитрово, Яков Тимофеевич (ум. 1675) — русский военный и государственный деятель, думный дворянин и воевода эпохи Алексея Михайловича, участник польско-русской войны 1654—1667 и усмирения ряда бунтов.